Kibirkštis steht für:

Familienname
 Ieva Kibirkštis  (* 1991),  litauische Fußballnationalspielerin und Fußballtrainerin
 Edmundas Kibirkštis (* 1947), litauischer Ingenieurwissenschaftler und Professor für Mechanik

Sportclub
 Kibirkštis, Frauen-Basketball-Club in Litauen